Een locatie ten westen van Nijvel, bekend van de priorij van de Trinitariërs van Orival
 
Orival (Charente)
Orival (Somme), voormalige gemeente
Orival (Seine-Maritime)
ook:
Orival-sous-Bellencombre, Seine-Maritime, voormalige gemeente